Alexandre Lemos (Rio de Janeiro, 18 de julho de 1959) é um compositor, violonista e letrista de música popular brasileira.

Discografia 
 Lucidez

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro